Édouard Michelin (1859-1940) – industriale francese fondatore del gruppo Michelin
 Édouard Michelin (1963-2006) – erede e presidente del gruppo fino al 2006